Ведерников; Ведерніков

 Ведерников Анатолій Іванович (1920—1993) — радянський і російський піаніст і музичний педагог. Заслужений артист РРФСР.
 Ведерников Андрій Георгійович (1959—2020) — радянський велогонщик; перший радянський чемпіон світу з велоспорту, заслужений майстер спорту СРСР.
 Ведерников Борис Олексійович (1906—1981) — український радянський архітектор.
 Ведерніков Валентин Вадимович (1933—1998) — голова виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання. Лавреат Державної премії УРСР.
 Ведерников Геннадій Георгійович (1937—2001) — заступник голови Ради міністрів СРСР, надзвичайний і повноважний посол СРСР у Королівстві Данія. Член ЦК КПРС (1986—1990). Депутат Верховної Ради Російської РФСР 10-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Ведерников Герман Іванович (1919—1945) — старшина РА, учасник Другої світової війни, повний кавалер ордена Слави.
 Ведерников Данила Володимирович (* 2001) — російський футболіст.
 Ведерніков Іван Корнійович (1923—2018) — полковник РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Ведерников Іван Онисимович (1922—1986) — капітан РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Ведерников Микола Васильович (1924—1996) — молодший сержант РА, учасник Другої світової війни, повний кавалер ордена Слави.
 Ведерников Микола Іванович (1926 — ? після 1984) -працівник нафтопереробної промисловості, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР і РРФСР.
 Ведерніков Микола Степанович (1925—2011) — старшина РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Ведерников Олександр Олександрович (1964—2020) — радянський і російський диригент. Заслужений діяч мистецтв РФ.
 Ведерников Олександр Пилипович (1927—2018) — радянський оперний співак (бас), соліст Великого театру, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР.

 Ведерников — хутір в Константиновському районі Ростовської області РФ.
Російські прізвища